Laitasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laitasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,91, long 30,77), 
 Laitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Laitasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,64, long 28,84), 
 Laitasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Laitasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,80, long 29,77), 
 Laitasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Laitasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Laitasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,09, long 29,10), 
 Laitasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Laitasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,55, long 29,32), 
 Laitasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,20, long 29,17), 

Robotskapade Finlandförgreningar